Галиция:

 Галиция — историческая область в Восточной Европе.
 Галиция, Феде (1578—1630) — итальянская художница.
 Каруана Галиция, Дафне (1964—2017) — мальтийская журналистка и политический обозреватель.
 Галиция — соревнование по автомобильному ралли, проводимое во Львове и Львовской области.

См. также 
 Галисия (значения)
 Королевство Галиции и Лодомерии — коронная земля в Австрийской империи.
 Галицкая социалистическая советская республика — государство, существовавшее во время советско-польской войны.
 Галичина (значения)